Elsey bezeichnet

 das Frauenkloster und Damenstift Kloster Elsey
 Elsey (Hagen), Stadtteil der westfälischen Großstadt Hagen
 den Elsey-Nationalpark im Northern Territory, Australien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elsey (Kalifornien)
 Elsey (Missouri)

Elsey ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Elsey (* 1967), britischer Maskenbildner
 Jordan Elsey (* 1994), australischer Fußballspieler